https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg Зау́р Кибе́евич Адле́йба родился 1 апреля 1952 года в селе Моква Очамчырского района. ) — абхазский государственный и политический деятель. Депутат Народного собрания Республики Абхазия (2007—2012), кавалер ордена «Честь и слава».

Биография 
Родился 1 апреля 1952 года в селе МокваОчамчырского района.

В 1969 году окончил среднюю школу № 3 города Очамчыра. В 1975 году окончил университет. 

Адлейба с 1976 по 1978 год работал бригадиром Эшерского цитрусового совхоза «Апсны». С 1978 по 1980 год он служил в Вооружённых Силах СССР.

С 1980 по 1981 год являлся заведующим центральным приёмным пунктом Моквской чайной фабрики. С 1981 год по 1982 год был агрономом Объединения чайных фабрик Очамчырского района. С 1982 по 1986 год являлся заведующим производством Моквской чайной фабрики. С 1986 по 1992 год — ведущий агроном РАПО Очамчирского района.

С 1992 по 1993 год Заур Адлейба являлся участником войны в Абхазии, с ноября 1992 года служил командиром Моквского батальона «Каскад», с июля 1993 года являлся заместителем командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. Герой войны.  Позывной "Чёрный Капитан" . Сражался очень мужественно. Был ранен 2 раза и контужен 2 раза. 

С 1994 по 1999 год — начальник службы войск Министерства обороны Республики Абхазия. С 1999 по 2005 год — командир второй бригады Восточной группы войск.

С 2005 по 2007 год — первый заместитель главы администрации Очамчырского района. С 2007 по 2012 год — депутат Народного собрания Республики Абхазия, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

10 июля 2013 года Заур Адлейба был назначен аудитором в Контрольной палате Республики Абхазия. Один из тех, кто создавал партию "Амцахара". С 2020 года секретарь ПП "Амцахара". 

Кавалер ордена «Честь и слава» III степени (2022), дважды ордена Леона, орденом мужества имени Султана Сосналиева. 
Заур Кибеевич Адлейба (Чёрный капитан) единственный в Абхазии кавалер двух орденов" Леона". 

Женат, отец шестерых детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Контрольной палаты Республики Абхазия
 

Депутаты Народного собрания Республики Абхазия
Агрономы
Военные